Il nome Naomi Russell può riferirsi a più persone note:
 Naomi Russell, ginnasta australiana
 Naomi Russell, attrice statunitense